The Last of Us steht für:

 The Last of Us, Computerspiel (2013)
 The Last of Us Part II, Computerspiel (2020)
 The Last of Us (Fernsehserie), auf dem Computerspiel basierende Fernsehserie von HBO (2023)
 The Last of Us (Film), tunesischer Spielfilm (2016)